Го́род а́нгелов — многозначный термин.

Значения

География 
 Лос-Анджелес — также известен как «Город Ангелов».
 Бангкок (Таиланд) — на тайском языке название города звучит как Крун Тхеп, что означает «Город ангелов».
 «Город ангелов» — мемориальное кладбище в городе Беслан (Северная Осетия), где захоронены большинство погибших в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

В искусстве 
 «Город ангелов» () — фильм с участием Николаса Кейджа и Мег Райан.
 «Город ангелов» () — мюзикл Сая Коулмэна 1989 года
 «Город ангелов» — пьеса Игоря Игнатова
 City of Angels — песня группы 30 Seconds To Mars из альбома Love, Lust, Faith and Dreams
 «Город ангела» () — американский боевик 1990 года, также известен под названием «Город ангелов».